Karunaratne est un nom de famille srilankais. Il peut désigner :

 Hatha Karunaratne (1941-1983), boxeur sri-lankais ;
 Niluka Karunaratne (1985-), joueur de badminton olympique sri lankais.

Patronyme srilankais